Шо́кша (, ) — старинное вепсское село в Прионежском районе Республики Карелия. Входит в состав Шокшинского вепсского сельского поселения.

Общие сведения 
Село расположено на автодороге  Ошта — Петрозаводск. Через село протекает одноимённая речка Шокша.

История 

Впервые село упоминается в «Писцовой книге Обонежской пятины» в 1563 году.

В 1842 году, на средства купца 1-й гильдии, уроженца Шокши — Марка Пименова в селе был построен каменный храм во имя Николая Чудотворца. В последующие годы Марк Пименов жертвовал средства на утварь, иконы, облачение. В 1849 году, на средства младшего брата Марка Пименова — купца 3-й гильдии Назария Пименова к храму была пристроена каменная колокольня.

5 июня 1940 года постановлением Карельского ЦИК в Шокше были закрыты две церкви.

В селе сохраняется памятник истории — братская могила советских воинов, погибших в годы Советско-финской войны (1941—1944).

В селе находится полуразрушенная церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1856).

До 2004 года село входило в состав ныне упразднённой Вепсской национальной волости.

Шокшинский малиновый кварцит 
Шокшинский малиновый кварцит («шокшинский порфир») использован в отделке значительного числа памятников всемирного значения: саркофаг Наполеона Бонапарта, Мавзолей В. И. Ленина, Могила Неизвестного солдата у Кремлёвской стены, во фризе Михайловского замка, плинтусах, карнизах и в некоторых других деталях интерьера Исаакиевского собора, в пьедестале памятника Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. В настоящее время добыча кварцита ведётся в посёлке Кварцитный, расположенном севернее.

Памятники природы 
В 11 км на юго-запад от посёлка расположен государственный региональный болотный памятник природы — Болото у озера Ржаное площадью 30,0 га, ягодник клюквы.

В 10 км на юго-запад от посёлка расположен государственный региональный болотный памятник природы — Болото Сельга площадью 134,0 га, ягодник клюквы и морошки, токовище боровых птиц.

В 11,5 км на юго-запад от посёлка расположен государственный региональный болотный памятник природы — Болото Верховое площадью 65,6 га, ягодник морошки.

Население

Известные уроженцы 
 Иона Яшезерский — основатель Ионо-Яшезерского монастыря.
 М. П. Пименов (1799—1865) — купец, меценат, городской голова Петрозаводска.
 Е. Г. Пименов (1828—1873) — купец, меценат, городской голова Петрозаводска.

Примечания 

Вепсы
Населённые пункты Прионежского района